Der Name Ernestinum wird von vier Gymnasien in Deutschland geführt:

 Ernestinum Celle
 Ernestinum Coburg
 Ernestinum Gotha
 Ernestinum Rinteln

Einige Einrichtungen enthalten Ernestinum in ihrem Namen:
 in Bamberg: das heutige Priesterseminar Bamberg geht auf das „Seminarium Ernestinum“ zurück
 in Bayreuth: das Gymnasium Christian-Ernestinum 
 in Lübeck: die Ernestinenschule  
 in Durlach wurde das Markgrafen-Gymnasium Karlsruhe als Ernestinum von Markgraf Ernst gegründet
 in Weimar: das Wilhelm-Ernst-Gymnasium Weimar wurde als Wilhelminum Ernestinum gegründet

Siehe auch:
 Ernestina
 Ernestiner